ESBL steht als Abkürzung für:
 Β-Lactamasen#ESBL, Extended-Spectrum Beta-Lactamase, Enzym, das β-Lactam-haltige Antibiotika spalten kann (davon abgeleitet ESBL-Keime)
 eSport Bundesliga
 Eesti spordi biograafiline leksikon, Estnisches Biographisches Lexikon des Sports

Abkürzung